Пётр Я́ковлевич Уфи́мцев (род. 1931, село Усть-Чарышская Пристань Алтайского края, РСФСР) — советский, американский физик-теоретик и преподаватель в области дифракции электромагнитных волн, результаты работы которого используются при разработке самолетов и другой военной техники по технологии «стелс».

Биография 

Родился в русской крестьянской семье в 1931 году в селе Усть-Чарышская Пристань Алтайского края, СССР в 1931 году. В три года остался без отца — его отец был репрессирован и погиб в ГУЛАГе. В 1949 году окончил среднюю школу в своем селе и поступил на физико-математический факультет Алма-Атинского государственного университета. В связи с прогрессирующей близорукостью он поехал лечиться в Одессу в клинику профессора В. П. Филатова. В дальнейшем в 1952 году он перевелся на учёбу в Одесский университет имени И. И. Мечникова, где начал учиться с четвёртого курса.

В 1954 году после окончания университета по специальности «теоретическая физика» он по распределению, по приглашению Николая Павловича Емохонова пошел работать в ЦНИРТИ — закрытый институт в Москве, занимавшийся проблемами радиолокации, где он начал работать с 1 августа 1954 года в теоретической лаборатории. Именно в стенах этого института П. Я. Уфимцев, будучи молодым специалистом, занялся изучением дифракции на телах сложной формы. В этом институте П. Я. Уфимцев 6 февраля 1959 года защитил кандидатскую диссертацию, и с лета 1959 года становится старшим научным сотрудником. Проработал в ЦНИРТИ Уфимцев до 1973 года.

В 1962 году в издательстве «Советское радио» вышла книга П. Я. Уфимцева под названием «Метод краевых волн в физической теории дифракции» тиражом в 6500 экземпляров, в которой излагался математический аппарат, использовавшийся затем в «стелс-технологии» (в США для создания алгоритма расчета рассеивания радиолокационных волн под названием ECHO 1). Согласно ему, практически совершенной радиолокационной невидимостью должен был обладать летательный аппарат со слишком революционной, с точки зрения традиционной аэродинамики, формой, поэтому дальнейшие разработки в этом направлении были приостановлены.  

В 1973 году он в связи с избранием по конкурсу переходит на работу в Институт радиотехники и электроники АН СССР (ИРЭ), и работает в его отделении во Фрязино.

В сентябре 1990 года Уфимцев в качестве «приглашенного профессора» поехал работать в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (США), на факультете Electrical Engineering . Там же, в США, Уфимцев начинает сотрудничать с военно-промышленной компанией «Northrop Grumman Corporation» (Нортроп Грумман Корпорейшен).

В сентябре 2007 года Уфимцев приезжал в Россию читать лекции по своей теории студентам физического факультета МГУ.

Труды 
 Уфимцев П. Я. Основы физической теории дифракции. — : Бином. Лаборатория знаний, 2009.
 Уфимцев П. Я. Теория дифракционных краевых волн в электродинамике. Введение в физическую теорию дифракции. — 2-е изд. — : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012.
 Уфимцев П. Я. Теория дифракционных краевых волн в электродинамике. — М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007.
 Уфимцев П. Я. Метод краевых волн в физической теории дифракции. — М.: Советское радио, 1962. — 6500 экз.
 Уфимцев П. Я. К юбилею «ЦНИРТИ-108». — М.: ФГУП «ЦНИРТИ», Музей трудовой славы, 2001. — 15 с. (рукопись)
 P.Ya. Ufimtsev, Fundamentals of the Physical Theory of Diffraction, Second edition, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2014
"P.Ya. Ufimtsev, The 50-Year Anniversary of the PTD: Comments on the PTD's Origin and Development", IEEE Antennas & Propagation Magazine, vol. 55, no. 3,pp. 18–28, June 2013

Награды 
 Государственная Премия СССР 1990 г. в области техники.
 Награждён Груммановской медалью (США, 1991) за вклад в научные разработки.

Примечания

Литература 
 Who’s Who in the World. 1995. 12-th Edition. — Marqnis Who’s Who. A Reed Reference Publishing Company, New Providence, USA. P. 1422.
 Russian «Godfather of Stealth» at UCLA. — Engineer of California, 1992, v. 45, № 3, March, p. 10.
 Сульнин О. Самолет-«невидимка» прилетел из России. Сенсационный роман русского ученого с Пентагоном. — Лит. газета, 9 сентября 1998, № 36, с. 14.
 Крючков В. А. Личное дело. — М.: Олимп, 1996 г., ч. I, с. 426.
 Сас И. Форель сталинская. — Газета «Сегодня», № 111, 25 мая 1999, с. 6.
 Сергиевский Б. Д. Институт в годы Великой Отечественной войны. М.: изд. ГосЦНИРТИ, 1993, с. 36.
 Альперович К. С. Так рождалось новое оружие. М.: УНИСЕРВ, 1999, с. 9.
 Ерофеев Ю. Н. Бедные умные люди. Радиопромышленность, 1997, вып. 4, с. 82
 Вакин С. А., Шустов Л. Н. Основы радиопротиводействия и радиотехнической разведки. М.: Сов. радио, 1968 г.
 Палий А. И. Радиоэлектронная борьба. М.: Воениздат, 1974.
 Леонов А. И., Фомичев К. И. Моноимпульсная радиолокация. М.: Радио и связь, 1984.
 Leroy B. Van Brunt. Applied ECM. — USA, «EW Engineering», 1978, v. 1.
 Ерофеев Ю. Н. С юбилеем вас, наши дорогие коллеги из «Жуковки». — Газета «Вперед и выше», изд. ВВИА им. проф. Н. Е. Жуковского, № 17, 3 октября 1997.
 Сидоров Б. Есть пророк в своем отечестве. — Газета «Рабочая трибуна», 20 декабря 1991, с. 2.
 За 24 часа. Американские военные специалисты активно применяют изобретения советских ученых. — Газета «Правда», 20 декабря 1991, с. 5.
 Рост Ю. Академик. — «Литературная газета», № 46 (5216), 16 ноября 1988.

Ссылки 
 Satya N. Atluri: Center for Aerospace Research & Education : Professor Pyotr Ya. Ufimtsev
 Ю. Н. Ерофеев, «Дремлет в поле ольгово хороброе гнездо. Далече залетело!» (Подробная биография и пояснения)
 «Русский Стелс». Документальный фильм

Физики России
Физики СССР
Физики США
Преподаватели Московского авиационного института
Преподаватели Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Русские эмигранты четвёртой волны в США